Merck toch hoe sterck (lied), een Nederlands geuzenlied (1626)
 Merck toch hoe sterck (bier), een Belgisch-Nederlands bier (1996-2009)